Аржи́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 115 км на юг от Орлеана, 24 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 611 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Аржи ()

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Informations sur la commune sur le site officiel de la communauté de communes Val de l’Indre-Brenne.